Veia safena (ou simplesmente safena) refere-se normalmente à veia safena interna, safena magna ou grande safena, mas pode também referir-se à veia safena externa, pequena safena ou safena parva.

As veias safenas são as principais veias do sistema venoso superficial para onde drenam todas as pequenas colaterais. Conduzem o sangue de baixo para cima. As safenas vão drenar em veias profundas: a veia femoral comum no caso da safena interna e a veia poplítea no caso da safena externa. Também drenam no sistema venoso profundo por intermédio das veias perfurantes.

Desambiguação